Тринити Фату (, урожд. Маккрей (), ) — американский рестлер и танцовщица. В настоящее время она выступает в WWE под именем Наоми ().

В 2010 году она приняла участие в третьем сезоне NXT, где заняла второе место, проиграв только Кейтлин. 20 июня она стала первой чемпионкой FCW среди Див. 9 января 2012 года она дебютировала в Raw, как одна из танцовщиц и помощниц Бродуса Клея.

Ранняя жизнь 
До прихода в WWE Тринити была чирлидером команды НБА «Орландо Мэджик». Она также работала на подтанцовке у американского рэпера Флоу Райды.

Карьера в рестлинге

World Wrestling Entertainment/WWE

Funkadactyls (2012—2014) 
9 января 2012 года Наоми дебютировала на шоу Raw. Она стала одной из танцовщиц и помощниц (вместе с Кэмерон) вернувшегося Бродуса Клея. Позже она приняла участи в Рестлмании XXVIII вместе с Кэмерон и Клеем. 16 декабря 2012 года на шоу TLC она впервые приняла участие в телевизионном матче. Она победила в королевском бое «Маленьких помощниц Санты» и стала претенденткой № 1 на чемпионский титул. Позже на шоу она не смогла одержать победу над действующей чемпионкой Ив.

6 февраля на шоу WWE Main Event Funkadactyls вступили в перепалку с Таминой Снукой и Аксаной после того, как те стали уговаривать Бродуса Клея уволить Funkadactyls и нанять их. Это привело к командному бою, в котором сильнее оказались Кэмерон и Наоми. 15 марта на SmackDown Funkadactyls подверглись нападению Близняшек Белла. 27 марта было объявлено, что на Рестлмании 29 состоится смешанный командный бой в котором Funkadactyls и Tons of Funk (Клей и Тенсай) будут противостоять Коди Роудсу, Дэмиену Сэндоу и Близняшкам Белла. Однако этот матч на Рестлмании так и не состоялся, а прошёл следующем вечером на шоу Raw, где Funkadactyls и Tons of Funk одержали победу над своими соперниками.

На RAW от 26 августа вышла Чемпионка Див — Эй Джей и прочитала очень красивое промо (подобное промо читал СМ Панк 27 июля 2011 года на RAW).[35] На следующем RAW состоялся трёхсторонный матч между Натальей, Бри Беллой и Наоми за претендентство № 1 за титул чемпионки Див на Night of Champions. Этот матч закончился нападением Эй Джей на участниц матча, после чего был назначен четырёхсторонный матч между Эй Джей, Натальей, Наоми и Бри Беллой за титул чемпионки Див на Night of Champions. На Night of Champions (2013) Эй Джей победила Наоми, Бри Беллу и Наталью. 18 ноября на RAW прошёл женский матч типа «Поющие стулья» (англ. Divas Musical Chairs) между Натальей, Наоми, Саммер Рей, Кэмерон, Джо-Джо, Евой Мари, Алишой Фокс, Аксаной, Близняшками Белла (Бри и Никки Белла), Розой Мендес и Кейтлин. Первой вылетела Наталья, второй — Алиша Фокс. После этого началась массовая драка див, победителями из которой вышли Тотальные Дивы. После этого было анонсировано, что на Survivor Series состоится командный матч див 7х7. На Survivor Series (2013) Total Divas (Наталья (капитан), Наоми, Кэмерон, Никки Белла, Бри Белла, Ева Мари и Джо-Джо) победили Настоящих див (Эй Джей Ли (капитан), Тамину, Кейтлин, Розу Мендес, Алишу Фокс, Аксану и Саммэр Рэй). На Raw от 24 марта генеральный менеджер арены SmackDown! Вики Герреро назвала Эй Джей Ли «сучкой» и объявила, что на PPV Рестлмания XXX состоится 14-сторонний женский матч за титул Чемпионки Див, и он будет иметь название «Приглашение Вики Герреро». На Рестлмании ХХХ Эй Джей смогла победить всех див, заставив сдаться именно Наоми.

На Main Event от 17 июня Наоми победила Чемпионку Див Пэйдж. После этого на Raw от 23 июня был назначен титульный матч на PPV Money in the Bank между Пэйдж и Наоми. На Money in the Bank (2014) Пэйдж смогла победить Наоми.

Наоми и Кэмерон начали фьюд друг с другом после того, как Наоми получила хороший пуш, а Кэмерон осталась этим недовольна. На Raw от 7 июля они проиграли Эй Джей Ли и Пэйдж. После поединка Кэмерон и Наоми напали друг на друга, что привело к распаду Funkadactyls. На пре-шоу PPV Battleground (2014) Камерон победила Наоми. 15 сентября на RAW Наоми смогла взять матч реванш у Кемерон. 13 октября на RAW Наоми, Наталья и Бри Белла победили Саммер Рэй, Камерон и Никки Беллу. На SmackDown! от 17 октября Никки Белла победила Наоми.

Менеджер Братьев Усо (2014—2015) 
В декабре 2014 отношения Наоми и Джимми Усо стали общественным достоянием и она присоединилась к фьюду Братьев Усо против Миза. Вначале фьюд строился вокруг ревности Джимми относительно того, как Миз помогает Наоми и флиртует с ней, однако затем в сюжет включилась Алисия Фокс, которая присоединилась к Мизу и Дэмиану Миздоу. Фьюд закончился тем, что Наоми и Братья Усо проиграли в битве 3 на 3, перед этим завоевав командное чемпионство.

Затем следовал небольшой фьюд против Натальи и Тайсона Кидда, которые на Fastlane отобрали титулы командных чемпионов у Братьев Усо.

Команда B.A.D. (2015—2016) 
13 апреля Наоми совершила хилл-терн, напав на Пэйдж и получила возможность завоевать титул чемпиона Див, однако Никки Белла его успешно защитила. В мае она объединилась с Таминой и начала фьюд против Близняшек Белла. На Elimination Chamber участвовала в матче с тройной угрозой против Пэйдж и Никки, но опять не смогла завоевать титул. После Женской Революции к Наоми и Тамине присоединилась Саша Бэнкс.

В итоге революции основное противостояние в женском ростере шло между командами РСВ (Шарлотта, Бэкки и Пэйдж), Командой Белла (Алисия Фокс и Близняшки Белла) и командой B.A.D. (Саши Бэнкс, Тамины и Наоми). Этот фьюд закончился на SummerSlam 2015 победой РСВ.

Команда B.A.D. просуществовала до февраля 2016, когда Саша Бэнкс решила покинуть их, что привело в её фьюду против оставшихся участников группировки, в котором Саша и Бэкки Линч оказались сильнее.

Впоследствии из-за травм обеих оставшихся участниц группировка распалась.

SmackDown (2016—настоящее время) 
На Драфте 2016 Наоми была выбрана в команду Smackdown. Там она больше выступает на вторых ролях. На Survivor Series 2016 выступала за женскую команду SmackDown и проиграла.
12 февраля 2017 года победила Алексу Блисс на Elimination Chamber 2017 и стала 3-й чемпионкой WWE Smackdown среди женщин.

На Wrestlemania 33 победила в многостороннем матче и стала двух кратной чемпионской WWE SmackDown среди женщин.

На Summer Slam 2017 проиграла Наталье в матче с титулом на кону.

На SmackDown Live за 19.12.2017 объявила, что становится перовой в истории участницей женского Royal Rumble матча.

Личная жизнь 
Тринити и Джонатан Фату, более известный под именем Джимми Усо, поженились в Мауи 16 января 2014 года. Благодаря их браку она стала членом семьи Аноа’и, династии самоанско-американских рестлеров. Она является мачехой двух детей Фату.

Титулы и достижения 
 Florida Championship Wrestling
 FCW Divas Championship (1 раз)
 Pro Wrestling Illustrated
 PWI ставит её под №48 в списке 50 лучших женщин-рестлеров 2010 года
 PWI ставит её под №24 в списке 50 лучших женщин-рестлеров 2013 года
 PWI ставит её под №39 в списке 50 лучших женщин-рестлеров 2014 года
 WWE
 Slammy Award 2013 — Лучшая танцовщица вместе с Кэмерон
 Чемпион WWE среди женщин SmackDown (2 раза)
 Командное Чемпионство WWE среди женщин (1 раз)

Примечания

Ссылки 
 

Женщины-рестлеры США
Артисты, известные под псевдонимами
Семья Аноа’й